Kerekes László (1939–2013) népművelő, grafikusművész, rajztanár
 Kerekes László (1954–2011) vajdasági magyar képzőművész
 Kerekes László (1955) sárkányrepülő és UL (ultra-könnyűrepülőgép) oktató, siklóernyő pilóta, az ASE elnöke, a magyarországi vitorlázó repülés egyik gyémánt koszorús bajnoka
 Kerekes László (1961–2000) színművész
 Kerekes László (?) atléta, az 1990-es magyar atlétikai bajnokság bronzérmes diszkoszvetője

Jegyzetek